Juniresningen kan syfta på:

 Juniresningen 1832 – en resning mot kung Ludvig Filip i Frankrike juni 1832
 Juniresningen 1848 – en resning av arbetare i Frankrike juni 1848
 Juniresningen – en protestaktion i den polska staden Poznań 1956, se Poznańrevolten